Libération ( ‚Befreiung‘) steht für:
 Libération, eine linksliberale französische Tageszeitung
 Libération, eine marokkanische Tageszeitung
 La Libération, im frankophonen Sprachraum die Befreiung Westeuropas von der deutschen Herrschaft im Zweiten Weltkrieg
 Libération, französische Résistance-Organisation, siehe Libération Sud

Liberation ( ‚Befreiung‘) steht für:
 Liberation (Schriftart), 2007 veröffentlichtes Schriftartenpaket

Siehe auch:
 Libération Nord